Voysax (справжнє ім'я Максим Чупайда, 5 червня 1995) — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.
Засновник лейблу «King Lion Records».
Входить у ТОП-3 найкращих Tech House диск-жокеїв України. Засновник української музичної онлайн платформи для діджеїв «Exciting» на YouTube.

Биография 
Voysax - український techno діджей з невеликого містечка Глобине що на Полтавщині. Справжнє імя Максим Чупайда. Входить до ТОП 10 найкращих діджеїв України за версією головного DJ порталу України — ShowBiza. Засновник та резидент Українського лейблу «King Lion Records». Автор понад 10 успіхних треків, деякі з них були видані на таких відомих лейблах як: System Recordings (USA), StopMusic Recording (UA)… Його гостьові мікси та треки неодноразово звучали в ефірах найкращих радіостанцій України а також за її межами! Трек «Ukraina» набрав більше 1 мільйону прослуховувань.

Джерела 
 Топ 3 Tech House діджея України.
 Учасний самого масштабного Open Air фестивалю в Полтавській області - Airflow Music Fest.
 Автор музикальной онлайн відео-платформи для Українських діджеїв «Exciting» з більш ніж 8 тисячною аудиторією.
 Автор відео вечірок пад час карантину. Статтья місцевих ЗМІ.
 Більше мільйону прослуховувань пісні «Ukraina», присвяченого до цільності і непохитності України - джерело.

Посилання 

 Офіційний вебсайт Voysax'а Voysax.com
 Офіційна сторінка Voysax'а в Instagram
 Офіційна сторінка Voysax'а в YouTube
__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__
Діджеї України